Лукашо́в — російське прізвище. Жіноча форма — Лукашова.

Відомі носії 
 Лукашов Іван Олексійович (народився 1899, село Ширяєво Волоколамського повіту Московської губернії, тепер Волоколамського району Московської області Росія) — український та російський радянський діяч, депутат Верховної Ради УРСР 1-2-го скликань. Кандидат в члени ЦК КП(б) України в 1949–1952 роках.
 Лукашов Василь Самійлович — товарознавець, кандидат технічних наук, доцент кафедри книгознавства та комерційної діяльності Української академії друкарства.
 Лукашов Владлен Олексійович (* 15 січня 1930, Запоріжжя — †20 січня 2003, Німеччина) — український композитор, автор музики до популярних музичних комедій. Зарубіжний член Національної спілки композиторів України.
 Лукашов Денис Іванович
 Лукашов Дмитро Володимирович — український еколог і зоолог.

Див. також 
 Лукашове